Third, album de Soft Machine
 Third, album de Portishead
 Third/Sister Lovers, album de Big Star
 Un joueur de base-ball nommé Third (Third), film japonais
 The Third - aoi hitomi no shōjo, série de romans japonais
 Third Éditions

Homonymie de titre